Andrásfa nevének 17. század előtti alakja, Vas megye
 Andrásfalva, 1910-ben Pálfalvával Zagyvapálfalva néven egyesült, majd 1961-ben Salgótarjánba beolvadt egykori község
 Andrásfalva (románul Măneuţi), Románia, Szucsáva megye, bukovinai székely falu
 Andrásfalva (szerbül Karađorđevo), Szerbia, Vajdaság
 Andrásfalva (horvátul: Andrijaševci), Horvátország, Valkóvár-Szerém megye
 Magyarandrásfalva (románul Andreeni), Románia, Hargita megye
 Nyárádandrásfalva (románul Sântandrei), Románia, Maros megye
 Székelyandrásfalva (más néven Románandrásfalva, 1899-ig Oláh-Andrásfalva, románul Săcel), Románia, Hargita megye
 Turócandrásfalva (szlovákul Ondrašová), Szlovákia, Zsolnai kerület, Stubnyafürdői járás

Lásd még 
 Andrásfalu (szlovákul Liptovská Ondrašová)
 Szentandrás (egyértelműsítő lap)